Espresso – bevanda di caffè
 Espresso – tipo di servizio di spedizione effettuato dalla posta
 Espresso – tipo di treno
 ESPRESSO – spettrografo in dotazione all'osservatorio VLT

Editoria 
 Espresso – rivista di inizio anni cinquanta
 L'Espresso – settimanale italiano di attualità
 Gruppo Editoriale L'Espresso - società italiana attiva nel settore della stampa, confluita nel 2016 in GEDI Gruppo Editoriale

Altri progetti